Kopatschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Kopatschiwka (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Kopatschiwka (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Kopatschiwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Kopatschiwka (Luzk)